Matej Žagar (ur. 3 kwietnia 1983 w Lublanie) – słoweński żużlowiec.

Życiorys 
Karierę rozpoczął w kwietniu 2000. Matej Žagar 18 razy został Indywidualnym Mistrzem Słowenii. W 2004 roku w Holsted został Mistrzem Europy. We Wrocławiu zdobył brązowy medal Mistrzostw Europy juniorów.

W 2003 roku zdobył 5 punktów i zajął 30. miejsce w końcowej klasyfikacji Grand Prix na żużlu. W 2004 roku został sklasyfikowany na 27 miejscu z uzbieranymi ośmioma punktami, a rok później zdobyte 23 punkty dały mu 16. miejsce. W 2006 roku podczas zawodów Grand Prix Europy we Wrocławiu zajął trzecie miejsce, przegrywając jedynie z Jasonem Crumpem i Gregiem Hancockiem. W 2014 roku podczas zawodów Grand Prix Finlandii w Tampere wygrał pierwszy raz w swojej karierze rundę Grand Prix IMŚ.

Jego kuzynka, Špela Rogelj, uprawiała skoki narciarskie.

Kariera

Starty w Grand Prix (Indywidualnych Mistrzostwach Świata na Żużlu)

Zwycięstwa w poszczególnych zawodach Grand Prix

Miejsca na podium

Punkty w poszczególnych zawodach Grand Prix

Indywidualne Mistrzostwa Świata Juniorów na Żużlu 
 2001 – 6. miejsce (8 punktów)
 2002 – rezerwa toru (1 punkt)
 2003 – 5. miejsce (10 punktów)
 2004 – 3. miejsce (8 punktów i 3. miejsce w finale)

Zobacz też 
 Uczestnicy Grand Prix na żużlu
 Lista Słoweńców w polskiej lidze żużlowej

Przypisy

Bibliografia 
 Z kartek kalendarza: Matej Zagar
 Matej Žagar | Polish Speedway Database

Linki zewnętrzne 
 

Słoweńscy żużlowcy
Żużlowcy Włókniarza Częstochowa
Żużlowcy KS Toruń
Żużlowcy Stali Gorzów Wielkopolski
Żużlowcy Stali Rzeszów
Żużlowcy Startu Gniezno
Żużlowcy Polonii Bydgoszcz
Urodzeni w 1983
Ludzie urodzeni w Lublanie